Gertzen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gertzen (1921–1998), deutscher SPD-Politiker
 Hubertus Gertzen (1954–2015), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Johann Heinrich von Gertzen gen. von Sintzig († 1673), Domherr in Münster, Paderborn und Speyer
 Thomas L. Gertzen (* 1981), deutscher Ägyptologe und Wissenschaftshistoriker